Floral Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Floral Hall (Indiana), ID-Nr. 83000038
 Floral Hall (Cedar County, Iowa), ID-Nr. 76000741
 Floral Hall (Shelby County, Iowa), ID-Nr. 85000765
 Floral Hall (Kentucky), ID-Nr. 77000612
 Floral Hall (Morrow County, Ohio), ID-Nr. 76001503
 Floral Hall (Wood County, Ohio), ID-Nr. 82003666
 Floral Hall (Washington), ID-Nr. 90000671